Pique Dame ist der Name folgender Werke:

 Pique Dame (Erzählung), Erzählung (1834) von Alexander Puschkin
 Pique Dame (Oper), Oper (1890) von Pjotr Iljitsch Tschaikowski
 Pique Dame (Suppè), Operette (1864) von Franz von Suppè
 Pique Dame (1918), deutscher Film aus dem Jahr 1918 nach der gleichnamigen Erzählung von Alexander Puschkin
 Pique Dame (1927), deutsches Stummfilmdrama von Alexander Rasumn
 Pique Dame (1949), (Queen of Spades), ein britischer Film aus dem Jahr 1948

Siehe auch:
 Dame (Spielkarte)